Лесман — фамилия.

Известные носители:
 Лесман, Абрам Моисеевич (1864—1937) — российский журналист и переводчик, типограф. 
 Лесман, Моисей Семёнович (1902—1985) — музыкант, пианист, библиофил-коллекционер.
 Лесман, Юрий Михайлович (1954—2013) — российский учёный-археолог, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Государственного Эрмитажа.
 Лесман, Ян Виктор (более известен под псевдонимом Ян Бжехва; 1898—1966) — польский поэт, писатель, переводчик.